Algerijns voetbalelftal (mannen)
 Algerijns voetbalelftal (vrouwen)